Parila (Anija), een plaats in de Estlandse gemeente Anija
 Parila (Haapsalu), een plaats in de Estlandse gemeente Haapsalu
 Parila (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa